Jugetach und Jugetbach sind zwei nahe Gewässer am Nordrand der Allgäuer Alpen:

 Jugetach (Obere Argen), rechter Zufluss der Oberen Argen bei Ebratshofen, Gemeinde Grünenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Jugetbach (Konstanzer Ach), linker Hauptstrang-Oberlauf der Konstanzer Ach bis Hinterstaufen, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Jugelbach